Sunburn (engl. Sonnenbrand) steht für:

 SS-N-22 Sunburn, russische Anti-Schiff-Lenkwaffe
 Sunburn Festival, Musikfestival in Indien
 Sunburn (1999), US-irischer Film
 Heiße Hölle Acapulco, US-britischer-Film von 1979